

Wetenschap
 Structuur-activiteitsrelatie, een concept uit de medicinale chemie
 Specific absorption rate - een maat voor de energie die elektromagnetische golven, bijvoorbeeld van radio en elektronica, aan een lichaam afgeven.
 SAR-clade, een supergroep van eukaryoten
 Systemic Acquired Resistance "systemisch verworven resistentie", het equivalent van een immuunrespons in planten.
 Single-aliquot regenerative-dose (SAR) procedure

Andere gebruiken
 SAR (Berlijn) - een historisch merk van motorfietsen 
 SAR (Villadossola) - een historisch merk van motorfietsen 
 Saoedi-Arabische riyal - de munteenheid van Saoedi-Arabië
 Opsporing en redding, Search and rescue - een door de Verenigde Naties geïnitieerde standaard voor het vinden en redden van vliegende of varende mensen waar ook ter wereld.
 Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China - status van Hongkong en Macau binnen de Volksrepubliek China
 Stichting Architecten Research
 Synthetic Aperture Radar